EWR est un sigle qui peut signifier :
 Entwicklungsring-Süd, un constructeur aéronautique.

EWR est une abréviation qui peut signifier :
 EWR Airport Rail Station, une gare du New Jersey desservie par les trains Acela d'Amtrak, aux États-Unis.

EWR est un code qui peut signifier :
 aéroport international Newark Liberty, un aéroport de Newark dans le New Jersey, aux États-Unis, selon le code IATA des aéroports.

Abréviation
Code
Code IATA des aéroports